Ibiza steht für:

 Ibiza, Insel der spanischen autonomen Region Balearen
 Ibiza (Stadt), Hauptstadt der spanischen Balearen-Insel Ibiza
 Ibiza (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien

Siehe auch:
 Seat Ibiza, Fahrzeugmodell
 Ibiza-Affäre, politischer Skandal in Österreich (2019)
 Die Ibiza Affäre, Miniserie von Regisseur Christopher Schier (2021)